

Промисловість 
 Шахта-копанка — покинута шахта, на якій ведеться нелегальний видобуток вугілля або нелегальна копальня.
 «Копанка номер 8» — документальний фільм про нелегальний видобуток вугілля на шахтах-копанках.
 Колодязь для Колодязного видобутку нафти

Водоймище 
«Ко́панка» (від «копа́ти» — «рити»):

 Копанка — невелике водоймище з ґрунтовою водою, викопане для господарських потреб; сажавка.
 Копанка — криниця без зрубу.
 Копанка — розкопування зайцем снігу для добування зелені, а також вирита сірою куріпкою ямка в ґрунті під час «купання».

Футбол 
«Ко́панка» (скорочення від «ко́паний м'яч», від «ко́пати», в значенні «бити ногами»):
 Ко́панка — українська назва футболу.

Географічні об'єкти

Села:
 Копа́нка — Львівська область, Львівський район
 Копа́нка — Харківська область, Балаклійський район

Копанка — річка у Мінській області

Копанка — село, Каушенський район
 Копанка — заповідник

Копанка — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Копанка — село в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства

Копанка — вулиця в місті Вологда

Примітки

Посилання 
Копанка  //